Wasaga kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Wasaga Beach (ort), Ontario,

Nigeria 

 Wasagu (ort), Kebbi, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar